Vranjača (špilja), špilja u Hrvatskoj
Vranjača (Foča, BiH)
vranjača (anatomija), korakoidna kost, zasebna kost plećnog pojasa u ptica i kralješnjaka na nižem stupnju razvoja